Scheuering ist der Ortsname von

 Scheuering (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Scheuering (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Scheuring (Begriffsklärung)